Glitch steht für:
 Fehler in einem Computerspiel, siehe Gamersprache #Glitch
 Glitch (Elektronik), eine temporäre Falschaussage in logischen Schaltungen
 Glitch (Media), ein Filmfehler
 Glitch (Pulsar), Veränderung der Drehgeschwindigkeit bei Pulsaren
 Glitch (Fernsehserie), australische Fernsehserie
 Glitch (Fernsehserie, 2022), südkoreanische Serie
 Glitch (Musik), Musikrichtung, die auf störungsbasierten Klängen beruht

Siehe auch:
 Glietsch
 Klietsch
 Klitsch
 Klitzsch